Hichâm, Hishâm ou Hichem (arabe : hišām ) est un prénom masculin arabe symbole de générosité, synonyme de victoire.

Hicham historiques 

 Hichām ben `Abd al-Malik, dixième calife omeyyade de Damas (690-743).
 Hichām , second émir omeyyades de Cordoue (757-796).
 Hichām II, calife omeyyade de Cordoue (967-1013).
 Hichām III, calife omeyyade de Cordoue (1027-1031).
 Ibn Hichâm, grammairien arabe à qui l'on doit la version révisée de la Biographie du Prophète (??? - vers 830).

Hicham contemporains 
 Hicham Abbas, chanteur égyptien (né en 1963). 
 Hicham Arazi, joueur de tennis marocain (né en 1973).
 Hicham Bendeq, joueur de rugby à XV marocain, actif au début du .
 Hicham El Guerrouj, athlète marocain (né en 1974). 
 Hicham Mechichi, homme d'État tunisien, chef du gouvernement tunisien du 2 septembre 2020 au 25 juillet 2021 (né en 1974).
 Hicham Chami, musicien marocain (né en 1977).
 Hicham Aaboubou, joueur de football né au Canada (né en 1978).
 Hicham Aboucherouane, joueur de football international marocain (né en 1981).
 Hicham Mahdoufi, joueur de football international marocain (né en 1983)
 Hicham Esseddyq, joueur de volley-ball marocain (né en 1985).
 Hicham al-Khalidi, journaliste jordanien, ancien rédacteur en chef du journal Al-Mehwar (?).
  Hicham Zerouali, joueur de football marocain  (1977-2004)
 Hicham - Axiom, rappeur du nord de la France également membre du groupe Mental Kombat
 Hicham Ben Mahmoud, religieux tunisien, actuel mufti de la République tunisienne.

Voir aussi 

 Liste des prénoms arabes

Homonymie de prénom
Prénom arabe